Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Brassica napus
 el nombre común de la planta Raphanus raphanistrum